Кумарибо () — город и муниципалитет на востоке Колумбии, на территории департамента Вичада.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1959 году. Муниципалитет Кумарибо был выделен в отдельную административную единицу в 1996 году.

Географическое положение 

Город расположен на юге департамента, в пределах равнины Льянос-Ориноко, к северу от реки Вичады, на расстоянии приблизительно 318 километров к юго-западу от города Пуэрто-Карреньо, административного центра департамента. Абсолютная высота — 161 метр над уровнем моря.

Муниципалитет Кумарибо граничит на северо-западе с территорией муниципалитета Санта-Росалия, на севере — с муниципалитетом Ла-Примавера, на северо-востоке — с муниципалитетом Пуэрто-Карреньо, на западе — с территорией департамента Мета, на юго-западе — с территорией департамента Гуавьяре, на юге — с территорией департамента Гуайния, на востоке — с территорией Венесуэлы. Площадь муниципалитета составляет 65 193 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 36 867 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52,5 % от населения Кумарибо, женщины — соответственно 47,5 %. В расовом отношении индейцы составляли 63,2 % от населения города; белые и метисы — 36,5 %; негры, мулаты и райсальцы — 0,3 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 74 %.

Экономика 
54,6 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 23,4 % — промышленные предприятия, 22 % — предприятия сферы обслуживания.

Транспорт 
К востоку от города расположен  аэропорт.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Вичада